In 1981 werd het 67ste Campeonato Cearense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 12 april tot 26 november. Er werden drie toernooien gespeeld, omdat Ceará ze alle drie won was er geen finale om de titel nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Play-off

Finale

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Derde toernooi

Eerste fase

Play-off

Tweede fase

Play-off

Finale
Omdat Ceará beide fases won was er geen finale voor het derde toernooi meer nodig, alsook niet om de algemene titel.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Cea